Hans Richter puede hacer referencia a:

 Hans Richter (director de orquesta) (1843-1916), director de orquesta de origen austrohúngaro;
 Hans Richter (pintor) (1888-1976), pintor y cineasta alemán, nacionalizado más tarde estadounidense.